Silnik o zapłonie samoczynnym
 Olej napędowy
 Diesel – włoska marka odzieżowa

Diesel jest też nazwiskiem następujących osób:

 Rudolf Diesel (1858–1913) – niemiecki konstruktor, twórca silnika nazwanego jego imieniem
 Vin Diesel (ur. 1967) – amerykański aktor, reżyser, scenarzysta, kaskader i producent filmowy
Zobacz też:
 Operacja Diesel
 Cykl Diesla
 (10093) Diesel – planetoida
 San Diesel – prototyp autobusu